Caro kan som auktorsförkortning betyda:

 José Alfredo Caro
 José Aristida Alfredo Caro

Robotskapade auktorsförkortningar